Ярослáв Сýска (, род. 18 октября 1972 года в Люблине, Польша) — бывший польский профессиональный тхэквондист, выступал за сборную Польши в международной федерации тхэквондо. Многократный чемпион мира и Европы по тхэквондо. Польский мастер — VI дан. Ученик вице-президента Все Европейской Федерации Тхэквондо (AETF) Ежи Едута.

Биография

Ярослав и Таеквон-до 
Ярослав Суска стал заниматься тхэквондо совершенно случайно. Он сопровождал своего друга, который хотел записаться на тхэквондо. К этому времени его брат (Мариуш Суска) занимался уже 1,5 года.
Однажды он вошёл в зал, где все растягивались, и он захотел показать шпагат своему другу. В это время мастер Ежи Едут заметил его и сказал всем посмотреть на него. После окончания тренировки мастер подошёл к Ярославу и сказал, что он может приступить к тренировкам через 2 недели, на что Суска ответил «да». Ровно через 2 недели он снова пришёл в этот зал, но на этот раз уже на свою первую тренировку. Это произошло 27 февраля 1985 года.

Личная информация 
Ярослав по профессии учитель физкультуры. Он работает в школе в Любартуве. Он также преподаёт тхэквондо с мастером Ежи Едутом в клубе «MKS Lewart Lubartów». Он счастливый муж и гордый отец двух детей, старшему — 7 лет, младшему — 4 года. Жену зовут Анита Пасек-Суска. Ярослав познакомился с ней в своём клубе. Очевидно, что в начале они были просто друзьями и Анита записалась на обучение через год после него. Они стали ближе в 1991 году, и поженились в 2002 году.

Достижения 
Ярослав Суска принял участие в 124 турнирах за время своей карьеры в тхэквондо.

Чемпионат Мира

Чемпионат Европы

Чемпионат Польши

Аттестации на чёрные пояса

Ссылки 
 Официальный сайт A.E.T.F.
 Интервью с Ярославом Суской
 Видеозаписи тулей на YouTube.com

Тхэквондисты Польши
Чемпионы мира по тхэквондо (ITF)